Die Primera División 2013/14 (offiziell Liga BBVA) war die 83. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Die Saison begann am 17. August 2013 und endete am 18. Mai 2014.

Atlético Madrid wurde zum zehnten Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 22-fache Meister FC Barcelona ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister war Real Madrid.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind FC Villarreal, FC Elche und UD Almería.

Teilnehmer 
In der Saison 2013/14 wurde in der spanischen Primera División in folgenden Spielstätten gespielt:

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – Atlético Madrid – UEFA Champions League
 2. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 3. – Real Madrid – UEFA Champions League
 4. – Athletic Bilbao – UEFA Champions League, Qualifikation
 5. – FC Sevilla – UEFA Europa League, Gruppenphase
 6. – FC Villarreal – UEFA Europa League, Play-Off Runde
 7. – Real Sociedad – UEFA Europa League, Dritte Qualifikationsrunde

Absteiger in die Segunda División
 18. – CA Osasuna
 19. – Real Valladolid
 20. – Betis Sevilla

Aufsteiger in die Primera División
 SD Eibar
 Deportivo La Coruña
 FC Córdoba

Die Meistermannschaft von Atlético Madrid 

* Óliver Torres (7/1), Léo Baptistão (5/-) und Josuha Guilavogui (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.

Zamora-Trophäe 
Die Zamora-Trophäe wird jährlich für den Torwart mit den wenigsten Gegentreffern pro Spiel vergeben. Um in die Wertung zu kommen, muss der Spieler mindestens 28 Begegnungen zu je 60 Minuten bestreiten.

Siehe auch 
 Mannschaftskader der Primera División (Spanien) 2013/14

Weblinks 

 Spain - List of Champions rsssf.com
 Saison 2013/14 laliga.es

Einzelnachweise 

2013/14
Fußballsaison 2013/14